Schaberg ist der Name von

 Schaberg (Solingen), eine Ortslage der Stadt Solingen in der Nähe der Müngstener Brücke
 Haltepunkt Solingen-Schaberg, ein Haltepunkt auf dem Gebiet der Stadt Solingen 
 Heinrich Schaberg (1833–1914), deutscher Arzt und Ehrenbürger der Stadt Hagen
 Inge Hansen-Schaberg (* 1954), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Jane Schaberg (1938–2012), US-amerikanische römisch-katholische Theologin
 Laura Schaberg (1860/66–1935), deutsche Malerin
Siehe auch
  Schaberger